ELH steht für:
 Extraliga ledního hokeje, höchste Spielklasse im tschechischen Eishockey, siehe Extraliga (Tschechien)
 English Literary History, Quartalsjournal der Johns Hopkins University Press
 North Eleuthera Airport (IATA-Code), Flugplatz von North Eleuthera, Eleuthera, Bahamas
 Eisenbahnlaufwerke Halle, ein Hersteller von Drehgestellen für Eisenbahnwagen

elh steht für:
 El Hugeirat (Sprache) (ISO-639-3-Code), nubische Sprache der El Hugeirat in den Nuba-Bergen, Sudan

Abkürzung